Amargasaurus é um gênero de dinossauro saurópode dicraeossaurídeo caracterizado por altas espinhas naurais no pescoço, costas e quadris. Amargasaurus foi descoberto em rochas sedimentares da Formação La Amarga, que remonta aos estágios Barremiano e Aptiano final do Cretáceo Inferior. Herbívoro, compartilhava seu ambiente com pelo menos três outros gêneros de saurópodes, que poderiam ter explorado diferentes fontes de alimento para reduzir a competição.

História da descoberta

O holótipo e único espécime foi descoberto em 1984 por Guillermo Rougier em uma expedição liderada por José Bonaparte. O esqueleto, atualmente, está no Museu de Ciências Naturais Bernardino Rivadavia, Buenos Aires, e foi retirado de uma camada feita de conglomerados arenosos, na Argentina.
Amargasaurus significa "lagarto de La Amarga. Já o epíteto específico, cazuai, homenageia o geólogo Luis Cazau, que informou a equipe de Bonaparte sobre o esqueleto.

Descrição  
Projeções laterais conectando-se às costelas indicam que a caixa torácica do Amargasaurus era bem desenvolvida. Suas vértebras dorsais não tinham pleurocele. Seus membros anteriores eram menores que os posteriores e, embora não tenhamos material completo de suas mãos e pés, é presumível que ele tivesse 5 dígitos cada.

Tamanho 

Tinha 9,1 a 12 metros de comprimento e 2,6 a  3,6 toneladas.

Classificação
Amargasaurus é classificado como um membro de Dicraeosauridae, um clado familiar classificado dentro do Diplodocoidea. Atualmente, este clado é composto por nove espécies pertencentes a oito gêneros. Estes incluem Lingwulong shenqi do Jurássico Inferior ou Médio da China e quatro espécies do Jurássico Superior: Brachytrachelopan mesai da Argentina; Suuwassea emilieae da Formação Morrison dos Estados Unidos; e Dicraeosaurus hansemanni e Dicraeosaurus sattleri da Formação Tendaguru da Tanzânia. Amargasaurus foi o primeiro membro do seu clado conhecido do Cretáceo, embora outros membros adicionais Dicraeosauridae do Cretáceo Inferior tenham sido descritos mais recentemente, incluindo Pilmatueia faundezi, Amargatitanis macni e Bajadasaurus pronuspinax, que são todos da Argentina.
 Um espécime não identificado do Brasil indica que este grupo persistiu pelo menos até o final do Cretáceo Inferior. A maioria das análises mostra que o Dicraeosaurus e o Brachytrachelopan são mais intimamente relacionados entre si do que o Amargasaurus. Suuwassea é geralmente recuperado como o membro mais basal da família. Uma análise de 2015 por Tschopp e colegas chegou ao resultado preliminar de que dois gêneros pouco conhecidos da Formação Morrison, Dyslocosaurus polyonychius e Dystrophaeus viaemalae, podem ser membros adicionais dos Dicraeosauridae.

Junto com o Diplodocidae e o Rebbachisauridae, o Dicraeosauridae está aninhado dentro do Diplodocoidea. Todos os membros do Diplodocoidea são caracterizados por seu focinho em forma de caixa e dentes estreitos restritos à parte anterior das mandíbulas. Tanto os Dicraeosauridae quanto os Diplodocidae são caracterizados por espinhas neurais bifurcadas das vértebras cervicais e dorsais. Nos Dicraeosauridae, as espinhas neurais bifurcadas eram fortemente alongadas, uma tendência que atinge seu extremo no Amargasaurus.

O seguinte cladograma por Gallina e colegas (2019) mostra as relações presumidas entre membros dos Dicraeosauridae:

Paleobiologia

Alimentação 
Alimentava-se de coníferas e pequenas pedras que ajudavam na digestão de matéria vegetal.

Espinhos 

O Amargasaurus possuía longas espinhas neurais bifurcadas que pareciam espigões. Em vida, os espinhos poderiam ter sido usados para defesa contra predadores. Seu número de espinhos eram nove pares no pescoço. Acredita-se que seus espinhos ficassem apenas no pescoço, e nas costas fossem encobertos por gordura e músculos, provavelmente para guardar energia para as secas, ou tempos de pouco alimento.

Locomoção 
Os antebraços e partes inferiores das pernas do Amargasaurus são curtos, característica de animais lentos, então ele provavelmente era um animal lento.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Bibliografia 
 Dinossaurs, From Allosaurus to Tyrannosaurus. Texto de Gerrie McCall. copyright TODOLIBRO EDICIONES,S.A.. ISBN-13:978-84-9806-493-3. ISBN-10:84-9806-493-7

Dicraeosauridae
Dinossauros do Jurássico
Dinossauros da América do Sul
Espécies fósseis descritas em 1991